Leopoldsgraben ist ein Gewässername:

 Leopoldsgraben (Katzenbach), linker Zufluss des Katzenbachs (zum Kanzelbach) in der Waldgemarkung von Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Leopoldsgraben (Siethener See), Abfluss des Pechpfuhls zum Siethener See im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg